ścieki – odpady i nieczystości płynne, fekalia;
 ściek - miejsce zlewania się i odpływu substancji płynnych; zobacz też: rynsztok
 ściek - popularna nazwa kanalizacji i budowli z nią związanych;